rozwiązanie akcji (literatura) 
 rozwiązanie akordu (muzyka)
 rozwiązanie ciąży = poród
 rozwiązanie optymalne
 rozwiązanie ostateczne kwestii żydowskiej
 rozwiązanie rekursji
 rozwiązanie równania (matematyka) = pierwiastek równania